Бенито Хуарез 1. Сексион има више значења:

 Бенито Хуарез 1. Сексион (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез 1. Сексион (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез 1. Сексион (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику